Пёс:
 Пёс (кобель) — самец собаки.
 «Пёс» — украинский телесериал.
 «Пёс» — рассказ Г. Ф. Лавкрафта.
 Пёс — персонаж компьютерной игры Half-Life 2

См. также 

 
 «Жил-был пёс» — советский мультфильм.
 «Звёздный пёс» — австралийский мультсериал.